Лучшие синглы США 1992 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1992 год.

Список 1992 года 
 13 недель (с 15 августа по 7 ноября 1992 года) пробыл на вершине хит-парада Billboard Hot 100 самый популярный сингл года — End of the Road группы Boyz II Men, позднее получивший две награды Грэмми. Песня считается самой успешной в истории лейбла Motown.
 8 недель на № 1 был хит Jump группы Kris Kross.
 5 недель на № 1 был хит «Save the Best for Last» певицы и модели Ванессы Уильямс. В песне Ванесса поет о своем жизненном пути, скандале вокруг её победы на конкурсе Мисс Америка. Песня была номинирована на премию Грэмми в категориях Песня года и Запись Года.

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 1992 году
 Список альбомов №1 в США в 1992 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1992 года
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1992 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1992 год в музыке США